L'area degli scavi nuovi di Ercolano è una zona di 14000 metri quadrati, che comprende un settore della Villa dei Papiri; un edificio monumentale forse correlato alla Villa; le Insulae nord-occidentali, composte, a loro volta, da un complesso termale e un edificio residenziale. L'ingresso si trova in Vico Mare, poco lontano dall'accesso al Parco Archeologico.
Quest'area era già stata individuata parzialmente nel Settecento, ma gli scavi sono avvenuti solo tra il 1996 e il 1998.

È attualmente in corso un progetto di completamento di scavo e restauro per la predisposizione di un percorso di visita.

Terme nuove 
Le terme nuove sono un complesso che si trova nelle insulae nord-occidentali, costituite da vari ambienti raccordati ad una grande terrazza porticata. La porzione di scavo interessa un  grande vano a pianta rettangolare con lato occidentale absidato. L’abside è caratterizzata dai resti delle decorazioni e da nicchie dove probabilmente si trovavano delle statue.

Le mura presentano ancora i resti della muratura di intonaco bianco che le rivestiva; la parte inferiore è in opera testacea con aperture rettangolari, mentre la parte superiore è caratterizzata da un’opera reticolata di tufo. In questo tratto ci sono delle tegole con peduncoli sporgenti soprannominate tegulae mammatae, le quali sono caratteristiche degli ambienti umidi e servono per far circolare l’aria. Tutta la struttura è rivestita a "finta grotta", ovvero con incrostazioni di travertino e malta che tendono a imitare una grotta. Sulle pareti sono presenti anche dei perni in ferro, i quali fanno pensare all’uso di rivestimenti in legno o a tendaggi.

Le finestre erano realizzate in legno, come proverebbero i numerosissimi resti di legni carbonizzati, e non sono completamente scavate, tranne l’unica quadrangolare che si trova sul lato occidentale; nelle pareti lunghe sono alternate a nicchie rettangolari e lasciano immaginare che l'ambiente fosse inondato dalla luce.

Questo vano presenta una piscina riscaldata con il sistema a samovar e ha dei gradini che conducevano al calidarium, la cui entrata era caratterizzata da un bordo di marmo che serviva a raccogliere le gocce d’acqua dei corpi di chi usciva dall’edificio.

Nel lato corto a oriente vi è il ninfeo collegato agli ambienti termali adiacenti; due piccoli cortili per gli esercizi ginnici e un portico a "U" che fungeva da chiusura del cortile.

Nell’angolo sud-orientale del portico è stata rinvenuta una piccola barca e anche un basso pluteo con intonaco nero e colonne rivestite di intonaco bianco.

Il complesso presenta una terrazza porticata a "L" con pavimento in cocciopesto a sud-est e una piscina che affaccia sul mare alla quale si arriva con delle scale orientate verso la terrazza inferiore.

Sono stati rinvenuti i resti di una corda, di remi, di un calderone e di un verricello, i quali hanno fatto pensare che la struttura fosse stata abbandonata e che sia, in seguito, diventata una rimessa o un edificio adibito alla pesca.

Edificio residenziale 
L'edificio residenziale è una struttura risalente all’età tardo repubblicana, non completamente scavata, situata all’ingresso della zona nord-occidentale della città rispetto al mare. All'interno della struttura, risulta particolarmente interessante un grande vano dal soffitto a volta, sul cui lato a est sono state rinvenute porzioni di pavimento musivo a  tessere nere, alternate a rattoppi di cocciopesto. Il piano pavimentale mostra un dislivello causato dallo sprofondamento della zona occidentale dovuto all’interro piroclastico. Sulla parete nord del vano sono presenti un ampio passaggio a ovest verso un ulteriore vano, non ancora indagato, e  una finestra che si affaccia su un'area scoperta con fontana con vasca rettangolare in muratura rivestita, sul bordo superiore, in marmo: al suo centro c'è una colonna attraversata da una fistula plumbea. Accanto si trova un biclinio, in cattivo stato di conservazione, che mostra una struttura bicliniare in muratura e una vaschetta rettangolare in posizione d'angolo.

Sulla parte centrale della parete sud del vano, decorato con elementi riconducibili al Quarto Stile, è stato rinvenuto  un rilievo appartenente alla produzione neoattica, il quale rappresenta un satiro, una ninfa e un satirello. È un raro esempio di typoi, ossia di un rilievo in marmo inserito all'interno di una superficie pittorica.

Sulla parete nord sono visibili i segni di un cunicolo borbonico e i resti di una decorazione pittorica in Quarto Stile che rappresenta la vegetazione. 

In corrispondenza della terrazza superiore sono stati scavati nove ambienti, probabilmente appartenenti a più abitazioni diverse, alcuni dei quali mostrano caratteristiche tipiche degli ambienti di rappresentanza e altri sembrano più rustici.

Note

Bibliografia 

 

Scavi archeologici di Ercolano